Dieser Artikel behandelt die russische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Russisches Aufgebot

Russische Spiele

Vorrunde 
Der russischen Auswahl wurden in der Gruppe mit dem amtierenden Vizeeuropameister Deutschland und dem amtierenden Vizeweltmeister Italien allenfalls Außenseiterchancen eingeräumt. So war es dann auch wenig überraschend, dass Russland in der Vorrunde scheiterte. 

Einer 1:2-Niederlage gegen Italien, bei der Pierluigi Casiraghi doppelt traf und Ilja Zymbalar der zwischenzeitliche Ausgleich gelang, folgte durch Tore von Matthias Sammer und zwei Mal Jürgen Klinsmann eine glatte 0:3-Schlappe gegen Deutschland. Damit war das Ausscheiden bereits nach zwei Spielen besiegelt. Lediglich der Überraschungsmannschaft aus Tschechien konnte im abschließenden dritten Vorrundenspiel ein Unentschieden abgerungen werden. Nach einem 0:2-Pausenrückstand durch Jan Suchopárek und Pavel Kuka drehte die russische Mannschaft durch Tore von Alexander Mostowoi, Omari Tetradse und Wladimir Bestschastnych das Spiel. Vladimír Šmicers Tor zum Ausgleich kurz vor Abpfiff rettete Tschechien ins Viertelfinale und bedeutete das Ausscheiden Italiens. 

Russland
1996